Amerikai Egyesült Államok
 Stiles (Pennsylvania)
 Stiles (Texas)
 Stiles (város, Wisconsin)
 Stiles (közösség, Wisconsin)